Аројо Флоридо има више значења:

 Аројо Флоридо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Флоридо (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику